Okręty US Navy o nazwie USS  "Norfolk", pochodzącej od miasta Norfolk w Wirginii:

Pierwszy "Norfolk" był brygiem podczas konfliktu z Francją określanego jako Quasi-War. 
Drugi "Norfolk" (CA-137) miał być ciężkim krążownikiem. Stępkę okrętu położono 27 grudnia 1944 w Philadelphia Naval Shipyard, ale budowa została przerwana 12 sierpnia 1945.
Trzeci "Norfolk" (DL-1) był tendrem niszczycieli. Był pierwszą większą jednostką zbudowaną przez US Navy po II wojnie światowej. Był w służbie w latach 1953-1970.
Czwarty "Norfolk" (SSN-714) jest okrętem podwodnym typu Los Angeles, który wszedł do służby w 1983 i znajduje się nadal w aktywnej służbie (stan na 2007 rok).

Zobacz też: USS "Norfolk Packet"

Norfolk